Dengel steht für
 Dengel, Schneidkante des Sensenblattes, siehe dengeln
 Confiserie Dengel, deutscher Hersteller von Kakao- und Schokoladenwaren

Dengel ist der Familienname folgender Personen: 
 Andreas Dengel (* 1961), deutscher Informatiker und Hochschullehrer 
 Anna Dengel (1892–1980), österreichische Ärztin und Ordensgründerin
 Christoph Dengel (* 1974), deutscher  Fußballspieler
 Georg Dengel (1901–1987), deutscher Filmpionier
 Ignaz Philipp Dengel (1872–1947), österreichischer Historiker
 Karl Gustav Dengel (1786–1852), deutscher Lyriker und königlich-preußischer Beamter
 Oskar Rudolf Dengel (1899–1964), deutscher Verwaltungsjurist und Bürgermeister von Würzburg
 Philipp Dengel (1888–1948), deutscher kommunistischer Politiker und Journalist